Юрген Майер:
 Майер, Юрген (род. 1965) — немецкий архитектор и художник.
 Майер, Юрген (род. 1976) — австрийский бобслеист, участник Олимпийских игр 2010 года.